Checklist (algemeen), een controlelijst met punten die moeten worden nagelopen
 een bdsm-checklist
 Checklist (televisieprogramma), een programma van Belgische televisiezender VIJF